Heltus ist der Name folgender Personen:

 Georg Helt (Georgius Heltus; * um 1485, † 1545), deutscher Humanist, Altphilologe und Universalgelehrter
 Konrad Helt (Conradus Heltus; † 1548), deutscher Augustiner-Eremit und Martin Luthers Vorgesetzter während seiner Wittenberger Klosterjahre